Bedrijf
 Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene, voormalig Belgisch meubel- en houtverwerkend bedrijf in de stad Kortrijk

Personen met de achternaam De Coene
 Jozef De Coene, Belgisch meubelontwerper, kunstschilder en industrieel
 Philippe De Coene, Belgisch journalist en politicus
 Xavier De Coene, Belgisch historicus en archivaris

Zie ook 
 Coene (doorverwijspagina)
 Coenen (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam